Pleš je lahko:
 Pleš, Aleksandrovac (Srbija)
 Pleš, Bednja (Hrvaška)
 Pleš (Slovenija)